Analamary – comune del distretto di Betroka, Madagascar
 Analamary – comune del distretto di Taolanaro, Madagascar